Moutier kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Moutier-d'Ahun , departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Moutier-Rozeille, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Schweiz 

 Moutier, kommun, Bern, Jura bernois,